

Ruchy i organizacje 
 Biała Armia – zbiorcze określenie rosyjskich ruchów politycznych i sił zbrojnych w Rosji w czasie rewolucji październikowej
 Biała Armia – rumuńska organizacja
 Nuerska Biała Armia – sudańska, a później południowosudańska organizacja militarna
 Saudyjska Gwardia Narodowa,  pot. Biała Armia – saudyjska organizacja militarna

Muzyka 
 Biała armia – album polskiej grupy Bajm
 Biała armia – singiel polskiej grupy Bajm